Дома́ МПС — пристанционное поселение уличного вида в Левобережном округе Липецка. Расположено в Казинке между Фабричной улицей и железнодорожной линией Грязи — Елец около станции Казинка.

В Липецке дома Министерства путей сообщения (МПС), не принадлежащие ни к одной из городских улиц, имеются также в районе железнодорожных станции Липецк и платформы Чугун-2.

Поселение составляют 4 одноэтажных жилых дома. Нумерация домов от № 3 до № 6 (подряд).

Транспорт 
 Автобусы 34, 343. Остановка: «Депо».

Дома МПС